Гуатимак () — глиняная антропоморфная фигурка, которая была изготовлена в период Гуанчи в Тенерифе (Канарские острова).

Гуатимак был обнаружен в 1885 году в пещере, которая располагается в овраге в Фасниа Тауншип к юго-востоку от Тенерифе. Обнаруженный артефакт был завёрнут в козью шкуру. Фигурка изготовлена из глины и предполагается, что её носили на шее священнослужители аборигенов и использовали для различных обрядов. Размер фигурки составляет примерно 6,4 см в высоту. Она имеет большую антропологическую и этнографическую ценность, так как представляет собой один из немногих сохранившихся до нашего времени образцов культуры доисторического Тенерифе.

В настоящее время Гуатимак демонстрируется в археологическом музее Поэрто-де-ла-Круса.

Примечания

Ссылки 
 Las manifestaciones artísticas prehispánicas y su huella
 Museo Arqueológico del Puerto de La Cruz, Sitio Oficial

Археологические артефакты
Археологические артефакты по типу
Гуанчи
Статуэтки